

Anime e manga 
 Kanon – manga di Chiho Saitō
 Kanon – serie animata giapponese
 Kanon – personaggio del manga e anime I Cavalieri dello zodiaco
 Kanon – personaggio della serie Wild Arms
 Kanon – personaggio minore nell'anime Little Snow Fairy Sugar

Videogiochi 
 Kanon – visual novel giapponese

Altro 
 Kanon  – nome giapponese del bodhisatva Avalokiteśvara (nome completo Kanzeon Bosatsu)
 Kanon – strumento musicale armeno